Skagafjörður peut désigner :
 Skagafjörður, un fjord situé dans le nord de l'Islande ;
 Skagafjörður, une municipalité située dans le nord de l'Islande.